Пфальцський діалект німецької мови (самоназва Pälzisch, німецькою Pfälzisch) відноситься до рейнсько-франкських діалектів середньонімецької групи.Вважається зведеним терміном, сюди ж відносять два відгалуження місцевих мікродіалектів франкського типу — західнопфальцський (Weschdpälzisch) та передньопфальцський (Voadapälsisch).

В Німеччині пфальцський діалект найбільш поширений у Баден-Вюртемберзі, Гессені, Рейнланд-Пфальці та Саарланді; невеликий мовний острів розміщений в районі Нижнього Рейну (Франція). Діалект відмежований від мозельсько-франкського ізоглосовою dat/das-лінією, гессенського — fescht/fest-лінією, південнофранкського — appel/apfel, лотарінгського франкського — hus-haus; межі між сусідніми діалектами є досить розмитими. Долідники розмежовують всередині пфальцського діалекту західний та передньопфальцський уздовж меж районів Кайзерслаутерн та Бад-Дюркхайм разом з gebroch/gebroche-лінією.

Німецька еміграція до Північної Америки в XVIII–XIX століттях відбувалася переважно із Пфальцу, на нових землях їм практично протягом десяти поколінь вдалося зберігати власний діалект, котрий в новітніх часах зветься Pennsilfaanisch Deitsch.

Найбільш відомим письменником на пфальцському діалекті є Пауль Мюнх (Paul Münchs) (1879–1951), учитель та поет.

Джерела 
 http://www.languages-study.com/deutsch-dialects.html 
 Pfälzisch — пфальцський діалект

Середньонімецькі діалекти
Мови США
Мови Канади